Besozzi je priimek več oseb:    
 Alessandro Besozzi, italijanski skladatelj
 Carlo Besozzi, italijanski skladatelj
 Gioacchino Besozzi, italijanski rimskokatoliški kardinal